Forever — шестой студийный альбом группы GusGus, выпущенный в феврале 2007 года. В специальном издании альбома также есть диск с бонус-треками, ремиксами и интервью.

Список композиций 

 «Mallflowers», «Need in Me», «Lust», «Porn» and «Demo 54», были перевыпущены, и, в некоторых случаях (как «Need In Me»), являлись переписанными версиями песен, появлявшихся на предыдущих EP.
 В создании песни «Sweet Smoke» участвовал Mr. Scruff. У него так же есть одноименная песня на его альбоме Trouser Jazz

Бонусный диск

Ссылки 
 

Альбомы GusGus